Ветошкино — название населённых пунктов в России:
 
 Ветошкино — село в Лебяжском районе Кировской области.
 Ветошкино — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Ветошкино — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Ветошкино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Ветошкино — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.